Dresden, ciutat alemanya capital de l'estat federat de Saxònia.
 Dresden (Kansas)
 Dresden (Maine)
 Dresden (Nova York)
 Dresden (Ohio)
 Dresden (Tennessee)
 SG Dynamo Dresden, club de futbol alemany de la ciutat de Dresden, Saxònia.